Neftěchimik Nižněkamsk ( ХК «Нефтехимик» Нижнекамск) je profesionální ruský hokejový tým. Byl založen v roce 1968.

Přehled účasti v KHL

Češi a Slováci v týmu

Reference

Externí odkazy 
 
 CHK Neftěchimik Nižněkamsk na eliteprospects.com
  Oficiální stránky

Ruské kluby ledního hokeje
Kluby KHL
Sportovní kluby v Tatarstánu
Sport v Nižněkamsku